Milan Ogrizović (1877-1923) – drammaturgo e scrittore croato
 Steve Ogrizovic (1957) – calciatore inglese di origine serba